Oberhof (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen.
 Oberhof (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Aargau.